

Населені пункти та їхні частини

 Бонкі — село в гміні Кобежице Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бонкі — село в гміні Задзім Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бонкі — село в гміні Вечфня-Косьцельна Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Бонкі — частина міста Прушкув у Прушковському повіті Мазовецького воєводства
 Бонкі — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Бонкі — частина села Зельонка в гміні Раніжув Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки